Rietheim (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau.
Rietheim-Weilheim, een Duitse gemeente.